Прилужный — название населённых пунктов в России:

 Прилужный — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.
 Прилужный — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.